Dralle steht für
 Henning Dralle (* 1950), deutscher Chirurg
 Georg Dralle Parfüm- und Feinseifenwerke, Fabrik in Hamburg